Caroline Vallée, née à Sherbrooke en 1946, de son nom d'artiste Karo, est une auteure-compositrice-interprète québécoise, connue notamment pour son succès Un garçon en mini-jupe. En 1967 Karo remporte le premier prix à l'émission-concours Découvertes produite par Télé-Métropole.

La chanson Un garçon en mini-jupe lui aurait été inspirée par une interprétation du groupe Les Mersey’s à l'émission télévisée Jeunesse d’aujourd’hui dans laquelle Georges Marchand, ancien membre du groupe Les Sinners, aurait porté une minijupe par provocation.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en 1946
Chanteuse québécoise francophone
Naissance à Sherbrooke
Auteure-compositrice-interprète québécoise